Aréca concínna — вид однодольных растений рода  семейства . Описано в 1864 году британским ботаником Джорджем Генри Кендриком Твейтсом.

Распространение, описание 
Эндемик Шри-Ланки, распространённый на юго-западе страны. Произрастает в низменных тропических лесах.

Нанофанерофит либо фанерофит. Дерево небольшого размера. Внешне очень схож с Areca triandra.

Замечания по охране 
Вид считается вымирающим (статус «Endangered») согласно классификации Международного союза охраны природы. Причиной вымирания вида является хозяйственная деятельность человека.

Значение 
Культивируется крайне редко.

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Шри-Ланки
Арековые